Тузі — поселення, муніципалітет Подгориця, Чорногорія.
 Тузі — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія, Росія.